Flint Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Flint Township du comté de Benton dans l'Arkansas .
 Flint Township du comté de Stutsman dans le Dakota du Nord.
 Flint Township du comté de Pike dans l'Illinois.
  du comté de Genesee dans le Michigan.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships